Тыртов — русская фамилия.

Известные носители 
 Тыртов, Алексей Петрович (1834—1893) — генерал-лейтенант, директор Воронежской военной гимназии (1870—1878) и Полоцкой военной гимназии (1878—1888). 
 Тыртов, Валерьян Михайлович (? — до 1836) — офицер Гвардейского экипажа, участник событий 14 декабря 1825 года.
 Тыртов, Владимир Алексеевич (1863—1921) — генерал-лейтенант.
 
 Тыртов, Михаил Алексеевич (1864 — после 1918) — генерал-лейтенант.
 Тыртов, Николай Петрович (1827—1894) — генерал-майор.
 Тыртов, Павел Петрович (1836—1903) — русский флотоводец, адмирал.
 Тыртов, Сергей Петрович (1839—1903) — русский вице-адмирал, брат П. П. Тыртова
 Тыртов, Пётр Иванович (1856—1927) — генерал-лейтенант флота, с ноября 1908 до октября 1917 года — начальник Морского инженерного училища, отец Р. П. Тыртова.
 Тыртов, Роман Петрович (1892—1990) — художник, график, сценограф, модельер.